Bellefontaine est un toponyme construit à partir de deux termes de la langue française, belle et fontaine. Il est attribué à de nombreuses localités ou lieux. 

Le toponyme existe également sous la forme de deux noms séparés Belle Fontaine.

Communes ou villes

Bellefontaine (Wilaya de Boumerdès), dans la wilaya de Boumerdès.

Bellefontaine (Ohio), dans l'Ohio.

Bellefontaine (Jura), commune, située dans le département du Jura ;
 cette commune accueille la station de ski également appelée Bellefontaine ;
 Bellefontaine (Manche), ancienne commune française de la Manche, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Juvigny les Vallées ;
 Bellefontaine (Vosges), commune des Vosges ;
 Bellefontaine (Val-d'Oise), commune du Val-d'Oise ;
 Bellefontaine (Martinique), commune de la Martinique.

Villages

Bellefontaine (Bièvre), section de la commune de Bièvre, située en Région wallonne dans la province de Namur.
 Bellefontaine (Tintigny), section de la commune belge de Tintigny, située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.

Bellefontaine, village de la commune de Futeau, dans le département de la Meuse en région Grand Est.

Quartiers

Bellefontaine (Toulouse) quartier de Toulouse, où se trouvent : 
 Allée de Bellefontaine, qui le traverse ;
 Bellefontaine (métro de Toulouse), station du métro de Toulouse ;
 Parc Bellefontaine, parc de Toulouse.

Autres 

 Bellefontaine (station de sports d'hiver), station de ski de la commune de Bellefontaine dans le Jura ;
 Abbaye Notre-Dame de Bellefontaine à Bégrolles-en-Mauges, en Maine-et-Loire ;
 Château de Bellefontaine à Samois-sur-Seine, en Seine-et-Marne ;
 Fort Bellefontaine ou Fort Belle Fontaine, ancien fort de l'US Army à Saint Louis (Missouri).

Belle Fontaine 
 Belle Fontaine (Alabama) village en Alabama datant de l'époque de la Louisiane française ;
 Fort Belle Fontaine datant de la Louisiane française et situé dans l'État du Missouri ;
 Mont Belle Fontaine sommet montagneux situé au Québec ;
 Druyes-les-Belles-Fontaines, ville situé dans le département de l'Yonne.
 Communauté de communes des belles fontaines, située en Haute-Saône.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France